Škoda (Aussprache aufgrund Hatschek über dem S: Schkodda bzw.  ) bezeichnet folgende Unternehmen:

Škoda ist der Name eines ehemaligen Mischkonzerns und dessen Sparten als voneinander unabhängige Nachfolgeunternehmen:
 Škoda (Maschinenbau), 1859 gegründeter und 2001 aufgelöster tschechischer Maschinenbaukonzern
 Škoda Transportation, 1995 aus dem Maschinenbaukonzern ausgegliederter tschechischer Fahrzeughersteller (Lokomotiven, Straßenbahnen, Triebzüge, O-Busse, Metrozüge)
 Škoda Vagonka, 1900 gegründeter tschechischer Eisenbahn- und Triebwagenhersteller
 Pars Nova, 1952 gegründeter tschechischer Instandsetzer von Schienenfahrzeugen
 Škoda Transtech, 1985 gegründeter und 2018 von Škoda übernommener Schienenfahrzeughersteller
 Škoda Praha, 1953 gegründetes Energietechnikunternehmen, 1993 aus dem Konzern als Sparte ausgegliedert
 Škoda JS, 1993 aus dem Konzern als Sparte ausgegliederter tschechischer Kerntechnikhersteller
 Doosan Škoda Power, 1993 als Škoda Power aus dem Konzern als Sparte ausgegliederter und 2009 von Doosan übernommener Turbinenhersteller
 Pilsen Steel, 2007 als Fusion der ehemaligen Sparten Škoda, Kovárny, Plzeň (später Škoda Steel) und Škoda, Hutě, Plzeň entstandener tschechischer Stahlproduzent

Škoda ist der Namensbestandteil eines Autoherstellers:
 Škoda Auto, 1895 als Laurin & Klement gegründeter tschechischer Automobilhersteller
 Škoda Auto Deutschland, 1991 gegründeter Automobilimporteur von Škoda Auto
 Škoda Auto India, 2001 gegründetes Tochterunternehmen von Škoda Auto
 Škoda Auto Vysoká škola, 2000 gegründete private Wirtschaftshochschule von Škoda Auto

Skoda oder Škoda ist der Familienname folgender Personen:
 Albin Skoda (1909–1961), österreichischer Film- und Theaterschauspieler und Synchronsprecher
 Anna Skoda, böhmische Rodlerin der 1910er Jahre
 Carl Skoda (1884–1918), österreichischer Hofschauspieler
 Claudia Skoda (* 1943), deutsche Strickdesignerin
 Eva Badura-Skoda (1929–2021), österreichische Musikwissenschafterin
 Emil Ritter von Škoda (1839–1900), böhmischer Industrieller
 Felix Skoda (1894–1969), deutscher Maler und Grafiker
 Franz von Škoda (1801–1888), tschechisch-österreichischer Mediziner
 Henri Skoda (* 1945), französischer Mathematiker
 Jiří Škoda (* 1956), tschechoslowakischer Radrennfahrer
 Josef von Škoda (1805–1881), tschechisch-österreichischer Mediziner

 Leoš Škoda (* 1953), tschechoslowakischer Skispringer
 Martin Skoda (* 1966), deutscher Schauspieler
 Milan Škoda (* 1986), tschechischer Fußballspieler
 Nicole Brüngger-Skoda (* 1977), Schweizer Eiskunstläuferin und Eislauftrainerin
 Paul Skoda (1901–1945), deutscher Politiker (NSDAP)
 Paul Badura-Skoda (1927–2019), österreichischer Pianist
 Renate Skoda-Türk (* 1952), österreichische HNO-Ärztin
 Rudolf Skoda (1931–2015), deutscher Architekt
 Václav Škoda (1913–1989), tschechoslowakischer Politiker
 Vladimír Škoda (* 1942), französischer Bildhauer

Siehe auch: